Le classement mondial de snooker 2017-2018 est celui des joueurs professionnels de snooker qualifiés pour la saison 2017-2018 (4 mai 2017 au 7 mai 2018).

Règlement 
Les classements fonctionnent comme une liste roulante sur deux ans. Les points acquis pour chaque tournoi d'il y a deux ans sont retranchés et ceux acquis lors du même tournoi de la saison en cours sont ajoutés. La table suivante présente les diverses révisions du classement qui ont été utilisées pour déterminer les sélections des divers tournois.

Notes et références

Notes

Références 

2017-2018
Classements 2017-2018
Classements 2017-2018